È conosciuto per la sua attività d'infotainment negli ambiti videoludico e tecnologico: è attivo su YouTube, social media e piattaforme di podcasting tramite i canali di Quei Due Sul Server (o QDSS) e su Twitch.tv tramite il canale di OldGen. È inoltre AD e co-fondatore, insieme a Mario Palladino (aka Synergo) e Michele Forlante (aka Nero Opaco), della piattaforma di e-learning, MOOC e didattica a distanza Docety.

Biografia 
Nicola è laureato all’Università degli Studi di Milano in “Informatica per le telecomunicazioni” e in magistrale “Tecnologie per l’informazione e la comunicazione“. Iniziò la sua attività online scrivendo per diversi blog tematici, nell'ambito della tecnologia, lavorando poi nel contesto mass media nell'ambito della produzione pubblicitaria.

YouTube 
Nel 2012, avviò la propria attività di intrattenimento videoludico su YouTube tramite il canale di Quei Due Sul Server, presentandosi con lo pseudonimo di Redez, insieme all'amico Mario Palladino, quest'ultimo con lo pseudonimo di Synergo. Come tematica, il canale è incentrato sui videogiochi e dispone di contenuti diversificati: gameplay, infotainment, sketch, interviste, video umoristici e di inchiesta sulla piattaforma YouTube e sul contesto videoludico. Sono inoltre disponibili contenuti di intrattenimento generalista, che spaziano dall'ambito fumettistico, alla musica, all'ambito culinario.

Nel 2014, Nicola creò un canale YouTube auto-gestito, denominato Tutto Sbagliato, poi ribattezzato Nicola Palmieri. Sul proprio canale, Nicola pubblica contenuti di interesse e caratura personale, che spaziano su diversi argomenti: fumetti, videogiochi, scrittura, economia e finanza. In riferimento alla sua attività divulgativa su YouTube, riguardo le criptovalute, nel maggio 2022 è stato selezionato dall'Osservatorio Alkemy de Il Sole 24 Ore nella top 10 dei migliori “cripto-influencer”. 

Tra il 2014 e il 2018, Nicola e Mario Palladino parteciparono alla produzione e recitazione della webserie Youtube Money, pubblicata sul canale YouTube iRognosi. La serie, divisa in tre stagioni, venne finanziata con due distinte campagne di crowdfunding, del valore complessivo di € 70.000. Svolta in un contesto contemporaneo verosimile e dalla forte vena umoristica, la serie tratta le vicissitudini di due personaggi immaginari, Paolo e Alessio, in cerca di fortuna e successo economico all'interno di YouTube.

Dal 2016, Nicola e Mario portano in tournée nei teatri italiani un loro spettacolo di stand-up comedy, dal nome Láiff. Sempre nel 2016, pubblicarono sul loro canale YouTube Quei Due Sul Server il cortometraggio Giuoco Terapia, impostato come parodia di Game Therapy, un film del 2015 che vede, tra gli altri, la partecipazione di youtuber come Favij.

Scrittura 
Nel 2017, Nicola debutta come scrittore, pubblicando con Magic Press Ho sbagliato più di te: trattasi di un libro autobiografico incentrato sulla visione critica e analitica delle esperienze personali, a monito per il lettore.

Nel 2019, nel contesto di QDSS, pubblica con Synergo due edizioni del fumetto Erorri Motrali, del quale Nicola si occupa del disegno: la prima viene pubblicata con Poliniani; la seconda, comprendente la prima, viene pubblicata con Mondadori. Il fumetto è ambientato in un presente distopico, nel quale Nicola deve risolvere di persona coi propri clienti complicazioni fisiche legate alla lettura del suo libro autobiografico.

Nel 2020 pubblica con Poliniani Chi vuole troppo lo pija 'ngulo a un certo punto (Un libro da completare): il titolo è un'idea di Synergo, il quale ha chiesto scherzosamente a Redez di pubblicare un libro con questo titolo. È stato inizialmente rilasciato a tiratura limitata ( copie) e parte dei proventi della prima edizione sono andati a Save the Children. Poche ore dopo la pubblicazione è arrivato nella top 5 della classifica best seller di Amazon.

Nel 2021 scrive, pubblica e produce con Synergo la raccolta di racconti RACCONTI PER DIVERSAMENTE BIMBI.

Docety 

Nel 2019, Nicola, Mario Palladino e Michele Forlante hanno comunicato la creazione della piattaforma Docety. È una piattaforma di e-learning e didattica a distanza, che offre la possibilità di consulenze 1 a 1, consultare seminari, lezioni private faccia a faccia e videocorsi. La startup è stata finanziata con una campagna di crowdfunding su Mamacrowd, del valore di € 540.000.

Opere

Bibliografia 

 Ho sbagliato più di te, Arriccia, Magic Press, 2017. ISBN 978-8869133695.
 Erorri Motrali (Prima Parte): 1, con Mario Palladino, Verona, Poliniani, 2019. ISBN 978-8832118087.
 Erorri motrali. La storia completa. Ediz. speciale (Vol. 1-2), con Mario Palladino e Shizu Tsuki, Milano, Mondadori Electa, 2019. ISBN 978-8891825674.
 Chi vuole troppo lo pija 'ngulo a un certo punto (Un libro da completare), Verona, Poliniani, 2020. ISBN 978-8832118506
 RACCONTI PER DIVERSAMENTE BIMBI: Un Libro Pieno di Storie Senza un Senso, ma Belle da Leggere. Almeno Una. con Mario Palladino, 2021

Filmografia 

 Bern Grill: uomo contronatura - webserie (2011-2013, 2021)
Youtube Money - webserie (2014-2018)
 Giuoco Terapia - cortometraggio (2016)

Note

Voci correlate 
 Docety

Collegamenti esterni 

Youtuber italiani